Gaius Iunius Silanus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Iunius Silanus (Konsul 17 v. Chr.), römischer Politiker 
 Gaius Iunius Silanus (Konsul 10), römischer Politiker
 Gaius Appius Iunius Silanus († 42), römischer Politiker, Konsul 28